Concorde, um modelo de avião
Chrysler Concorde, um automóvel
The Concorde... Airport '79, um filme americano

Desambiguação